Скок е многозначно понятие.

Движение 
 скок – вид движение на човек или животно
 скок – вид упражнения в гимнастиката
 скок – вид дисциплини в леката атлетика: на височина, на дължина, овчарски скок
 други – във фигурното пързаляне, парашутни, на батут, във вода, със ски, скейтборд и пр.

Хора 
 Владимир Скок (1932-2003) – съветски украински учен-неврофизиолог, академик
 Вячеслав Скок (1946) – руски ватерполист, олимпийски медалист
 Иван Скок (1906-1977) – съветски офицер (генерал-майор)
 Крейг Скок (1947) – американски бейзболист
 Матевж Скок (1986) – словенски хандбалист
 Микола Скок (1948) – съветски украински учен-психолог, доцент
 Олаф Скок (1969) – германски футболист
 Петър Скок (1881-1956) – югославски хърватски езиковед, писател
 Янез Скок (1963) – югославски словенски слаломен кануист

Други 
 Скок – водопад в Словакия, Прешовски край
 „Скок“ – български филм от 2012 г.
 „Скок в басейна“ – американски ТВ епизод от 1958 г.
 „Скок-подскок“ – американски филм от 2011 г.

Вижте също 
 Скока – пояснение